Склад збірної Португалії на чемпіонаті Європи 1996 

Докладніше... 

Чемпіонат Європи з футболу 1996
Португалія 1996